Шахназаров — прізвище вірменського походження.

Відомі носії 
 Шахназаров Георгій Хосроєвич (1924—2001) — радянський політичний діяч та російський науковець і письменник-фантаст.
 Шахназаров Карен Георгійович (*1952) — радянський та російський кінорежисер.
 Шахназаров Олександр Багратович (1902—1997) — професор медицини.

Вірменські прізвища